Мархида может означать:
 Мархида — упразднённый выселок в Ненецком автономном округе
 Мархида — река в Ненецком автономном округе и Республике Коми